Dempwolff ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Dempwolff (1913–1983), deutscher Komponist und Filmkomponist
 Johann Friedrich Dempwolff (1754–1816), deutscher Apotheker
 Johann Friedrich Dempwolff (Militär I) (19. Jahrhundert), deutscher Staabs-Capitain im IV. oder Infanterie-Regiment Celle
 Johann Friedrich Dempwolff (Militär II) (1916–1938), deutscher Leutnant mit einem Grab am Tornowsee
 Johann Friedrich Dempwolff (Kaufmann) (* 19xx), Vizepräsident und Geschäftsführer der Johnson Controls Power Solutions (ehemals VARTA) 
 Karl August Dempwolff (1833–1873), deutscher Schriftsteller
 Otto Dempwolff (1871–1938), deutscher Linguist
 Rudolf Dempwolff (1919–1991), deutscher Bauingenieur
 Ulrich Dempwolff, deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Gertrud Dempwolf